Bitka za Mariupol se lahko nanaša na:

Bitko za Mariupol (1919), med Sovjetsko Ukrajino in prostovoljno vojsko ruskega belega gibanja
Bitko za Mariupol (2014), med Urajino in Donecko ljudsko republiko
Ofenzivo na Mariupol (september 2014), med Ukrajino in Donecko ljudsko republiko
Obleganje Mariupola (2022), med Ukrajino in ruskimi zavezniki
Letalski napad na bolnišnico v Mariupolu
Zračni napad na mariupolsko gledališče

Glej tudi
 Raketni napad na Mariupol (januar 2015), artilerijski baraž Donecke ljudske republike